Kocherursprung heißen einige Karstquellen nahe Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg, aus denen Quelläste des Flusses Kochers entspringen:
 Ursprung des Roten Kochers in Oberkochen
 Ursprung des Schwarzen Kochers bei Oberkochen
 Ursprung des Weißen Kochers beim Stadtteil Unterkochen von Aalen
dazu:
 Kocherursprung (Schonwald), Schonwald um den Ursprung des Weißen Kochers